Арсе́ний Несме́лов (наст. имя и фам. Арсе́ний Ива́нович Митропо́льский, др. псевдонимы — А. Н-ов, А. Н-лов, А. Арсеньев, Н. Арсеньев, Арсений Бибиков, Сеня Смелов, Николай Дозоров, Н. Рахманов, Анастигмат, Тётя Розга, Не-пыли; , Москва — 6 декабря 1945, село Гродеково Приморского края, тюрьма для пересыльных) — русский поэт, прозаик, журналист. Участник Белого движения.

Биография 
Родился в Москве в семье надворного советника, секретаря Московского окружного военно-медицинского управления И. А. Митропольского, бывшего также литератором. Младший брат русского писателя и редактора И. И. Митропольского.

Учился во Втором Московском кадетском корпусе, из него перевёлся в Нижегородский Аракчеевский, который и окончил в 1908 году. Печататься начал в 1912 году.

20 августа 1914 года мобилизован; всю Первую мировую войну провёл на Австрийском фронте (не считая недолгого пребывания в госпитале в конце 1914 года). За время войны Несмелов получил четыре ордена. Демобилизован по ранению 1 апреля 1917 год в чине подпоручика, вернулся в Москву. Находился под следствием как секретный сотрудник Охранного отделения, но был оправдан. В этот период несколько стихотворений ему посвятила поэтесса Мария Папер, которая некоторое время подписывалась «Папер-Митропольская».

В начале ноября 1917 года (н. ст.) принимал участие в борьбе с большевиками в Москве. Через несколько недель уехал из Москвы на Урал, добрался до Кургана, позже — до Омска, где присоединился к войскам Верховного главнокомандующего А. В. Колчака; был адъютантом коменданта Омска полковника Василия Катаева, тогда же получил чин поручика. Участник Великого Сибирского Ледяного похода. Вместе с войсками генерала В. Каппеля отступал до Читы.

В начале весны 1920 года оказался во Владивостоке, где занялся журналистикой () и литературной деятельностью, взяв в качестве литературного псевдонима фамилию боевого товарища, погибшего под Тюменью.

В мае 1924 года вместе с несколькими другими бывшими белыми офицерами пешком (благодаря карте, данной ему во Владивостоке В. К. Арсеньевым) перешёл советско-китайскую границу. Поселился в Харбине. Активно сотрудничал в местной русскоязычной периодике (журналы «Рубеж», «Луч Азии»; газета «Рупор» и др.): публиковал рассказы, стихи, обзоры, фельетоны, статьи о литературе. Некоторое время редактировал страницу «Юный читатель Рубежа» (приложение к газете «Рупор»).

Член Всероссийской фашистской партии, по заказу которой написал сборник публицистических стихов «Только такие» и поэму «Георгий Семена», изданные не под основным псевдонимом, а под именем «Н. Дозоров».

С 1941 года — курсант вечерних курсов политической подготовки, организованных при разведывательной школе в Харбине. По окончании курсов был зачислен официальным сотрудником 4 отдела Японской военной миссии, работал на курсах пропагандистов. Читал предмет «Литературно-художественная агитация». На курсах имел псевдоним «Дроздов». В мае 1944 был переведён в 6 отдел миссии, где и работал до занятия Харбина Красной Армией в 1945 году.

В августе 1945 года арестован и вывезен в СССР. Согласно официальной справке, умер 6 декабря того же года в пересыльной тюрьме в Гродекове (ныне посёлок Пограничный в Пограничном районе Приморского края).

Творчество 
Поэзия Несмелова была известна уже в 1920-е годы, её высоко ценили Борис Пастернак, Марина Цветаева, Николай Асеев, Леонид Мартынов, Сергей Марков и другие. Валерий Перелешин, представитель младшего поколения харбинских поэтов, ставил Несмелова очень высоко и считал его если не своим учителем, то человеком, которому он обязан вхождением в литературу; в 1970—1980-е годы внёс неоценимый вклад в собирание распылённого литературного наследия Несмелова.

Многие стихи Несмелова носят повествовательно-балладный характер, некоторые из них просто развлекательны, но он умел также выразить свои серьёзные человеческие устремления в строках о природе, в философской лирике и в стихах о войне.

Библиография 
 Митропольский А. Военные странички: [Проза и стихи]. М.: Изд. А. П. Гамова, 1915. — 48 с.
 Стихи. — Владивосток.: Тип. Воен. академии, 1921. — 64 с.
 Тихвин (Повесть). Владивосток: Тип. «Далекая окраина», 1922. — 14 с.
 Уступы: Стихи / Обл. А. Степанова. Владивосток: Тип. Иосифа Короть, 1924. — 32 с.
 Кровавый отблеск: Стихи. Харбин, 1929. — 32 с. (на обложке ошибочно — 1928)
 Без России. Харбин: Изд. Н. А. Гаммера, 1931. — 64 с.
 Через океан: [Поэма]. Шанхай: Гиппокрена, 1934. — 21 с.
 Рассказы о войне. Шанхай, 1936.
 Дозоров Н. Георгий Семена: Поэма. Берн [Шанхай], 1936. — 18 с.
 Дозоров Н. Только такие! Шанхай: Изд. Шанхайского отдела ВФП, 1936. — 70 с.
 Полустанок. Харбин, 1938. — 30 с.
 Протопопица: Поэма. Харбин, 1939. — 16 с.
 Белая флотилия: Стихи. Харбин: Изд. А. И. Митропольского, 1942. — 63 с.

Публикации 
 Ковчег: Поэзия первой эмиграции. / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. — : Политиздат, 1991. — С.214—246. — 511 с.

Собрание сочинений 
 Избранная проза / Под ред. и с коммент. Э. Штейна. Orange: Антиквариат, 1987. — 151 c.
 Без России. Том первый / Под ред. и с коммент. Э. Штейна. Orange: Антиквариат, 1990. — 479 c.
 Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы / [Сост. и коммент. Е. Витковского и А. Ревоненко; Предисл. Е. Витковского]. — М.: Московский рабочий, 1990. — 461, [1] с.
 Собрание сочинений. В 2-х тт. / Сост. Е. Витковский, А. Колесов, Ли Мэн, В. Резвый; Предисл. Е. Витковского; Коммент. Е. Витковского, Ли Мэн. Владивосток: Рубеж, 2006.
 Т. 1: Стихотворения и поэмы. — 560 с.
 Т. 2: Рассказы и повести. Мемуары. — 732 с.
 В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: материалы к творческой биографии. В 3-х томах / Сост. и коммент. А. Забияко, В. Резвого, Г. Эфендиевой. Благовещенск: изд. АмГУ, 2015.
 Т. 1. Ч. 1. — 348 с.; Ч. 2. — 395 с.

Музыкальные произведения на стихи поэта 
В репертуар Валерия Леонтьева входят две песни композитора Владимира Евзерова на стихи Арсения Несмелова: «Каждый хочет любить» («Песня года 1999») и «Волчья страсть» («Песня года 2000»).

Примечания

Литература 
 А. В. Пигин. Древнерусская и фольклорная легенда в поэме Арсения Несмелова «Прощёный бес». — Труды Отдела древнерусской литературы, 61, 2010.

Ссылки 
 [www.belousenko.com/wr_Nesmelov.htm Страница в Библиотеке А. Белоусенко] 
 Страница в «Журнальном зале» 
 Андрей Можаев. Белый поэт Арсений Несмелов. По следу памяти 
 
 [royallib.ru/read/nesmelov_arseniy/literaturnoe_nasledie.html#0 Алексей Буяков. Русский поэт и фашист]

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Поэты Китая
Поэты России
Писатели Китая
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские поэты
Журналисты Приморского края
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Великого Сибирского Ледяного похода
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели первой волны эмиграции
Репрессированные в СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Русский фашизм
Умершие в тюрьмах СССР
Умершие от инсульта
Нереабилитированные